Вельтли́нер () — название сортов винограда, которые традиционно считаются происходящими из долины Вельтлин:

 Зелёный вельтлинер (Grüner Veltliner)
 Красный вельтлинер (Roter Veltliner)
 Розовый вельтлинер (Frühroter Veltliner)
 Дунайский вельтлинер (Donauveltliner)